Аэд:
 Аэд — певец, древнегреческий сказитель народных песен, лёгших в основу древнейшего эпоса.
 Аэд мак Эхах — король Коннахта (557—575)
 Аэд мак Айнмерех — король Кенел Конайлл (569/586—598) и верховный король Ирландии (586—598)
 Аэд Слане — первый король Бреги (до 604) и верховный король Ирландии (598—604)
 Аэд Уариднах — король Айлеха (580—612) и верховный король Ирландии (604—612)
 Аэд Беннан — король Иармуму и Мунстера (до 619/621)
 Аэд (ум. 638?) — король Лейнстера (конец VI века), возможно, епископ Килдэра (ок. 630—638), святой
 Аэд мак Длутайг (ум. 701) — правитель малого брегского королевства Фир Хул Брег
 Аэд Балб — король Коннахта (735—742)
 Аэд мак Колгген — король Лейнстера в 738 году
 Аэд Аллан (ум. 743) — король Айлеха и верховный король Ирландии.
 Аэд Посвящённый (ум. 819) — король Айлеха и верховный король Ирландии.
 Аэд Финдлиат (ум. 879) — король Айлеха и верховный король Ирландии.
 Аэд мак Конхобайр — король Коннахта (882—888)